Свирце може бити:

 Свирце (Косовска Каменица), насељено место у општини Косовска Каменица
 Свирце (Лесковац), насељено место града Лесковца, 
 Свирце (Медвеђа), насељено место у општини Медвеђа